Orthomnion är ett släkte av bladmossor. Orthomnion ingår i familjen Mniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Orthomnion